De Grand Prix-wegrace van San Marino 2007 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 2 september 2007 op het Misano World Circuit nabij Misano Adriatico, Italië. De race werd voor het eerst sinds 1993 weer gehouden.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
San Marino